Besymjanny (russisch ) ist der Name von:
 Ortschaften in Russland:
 Besymjanny (Sacha), Siedlung städtischen Typs in der Republik Sacha
 Besymjanny (Nowosibirsk), Siedlung in der Oblast Nowosibirsk
 Besymjanny (Orenburg), Siedlung in der Oblast Orenburg
 Besymjanny (Rostow), Dorf in der Oblast Rostow
 Besymjanny (Woronesch), Dorf in der Oblast Woronesch

 Besymjanny, Vulkan auf der Halbinsel Kamtschatka (Russland)